Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1973/1974 — тридцать третий чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 16 декабря по 14 января в Тбилиси.

Финал — 20 участниц. Порядок проведения: 3 полуфинала — Бельцы, Калинин и Чернигов, чемпионаты ДСО «Буревестник», «Спартак» и «ЦСКА» (на правах полуфиналов) — по 2 призёра из каждого чемпионата и полуфинала  попали в финал; по итогам 32-го чемпиона страны — М. Литинская, В. Козловская; персонально чемпионка мира Н. Гаприндашвили; по кандидатскому списку — В. Борисенко, Т. Затуловская, Н. Медяникова, О. Педько,  	Т. Фомина.

До 12-го тура лидировала Козловская, затем Гаприндашвили, Литинская, Медяникова. На финише удачней всех сыграла Гаприндашвили, которая во второй раз стала чемпионкой страны, — 14 очков. 2-е место заняла Литинская — 13½ очков, 3-е — Медяникова — 13.

Примечательные партии 
М. Литинская — Н. Гаприндашвили:
1. c4 Кf6 2. Кc3 d5 3. cxd5 Кxd5 4. g3 g6 5. Сg2 Кxc3 6. bxc3 Сg7 7. Лb1 Кd7 8. Кf3 0-0 9. 0-0 Кb6 10. Фc2 Сd7 11. c4 Сa4 12. Фe4 Сc6 13. Фf4 Фd6 14. d3 e5 15. Фh4 f6 16. Кd2 Кa4 17. Сxc6 Фxc6 18. Кb3 b6 19. Сd2 f5 20. c5 b5 21. Фb4 a6 22. Лbc1 Фe6 23. Лc2 Лfe8 24. Сe3 Лad8 25. Фa5 f4! 26. Сc1 f3 27. exf3 Фc6 28. f4 Лxd3 29. fxe5 Лxe5 30. Сf4 Лe7 31. Фb4 Кc3 32. Кc1 Кd5! 33. Фb1 Кxf4 34. gxf4 Лf3 35. Кe2 Фc6 36. Фd1 Лa3 37. Кg3 Лxa2 38. Лxa2 Фxa2 39. Фd8+ Крf7 40. f5 Фc4 41. Фa8 Фxc5 42. fxg6+ hxg6 43. Фxa6 Сd4 44. Фa2+ Крg7 45. h4 Лe5 46. Фd2 Лe3! 47. Крg2 Фd5+ 48. Крh2 Лxg3!, и белые сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы» (издание комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 5, март 1974 года.
 «64» (еженедельное приложение к газете «Советский Спорт»), Номер 51, 1973 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1973 год в шахматах
1974 год в шахматах
Спортивные соревнования в Тбилиси
Декабрь 1973 года
Январь 1974 года
1973 год в Грузии
Спорт в Грузии в 1974 году
Чемпионаты СССР в 1973 году
Чемпионаты СССР в 1974 году
Шахматные турниры в Грузии